Maria d'Este (1644-1684), dochter van Francesco I d'Este, echtgenote van Ranuccio II Farnese
 Maria van Modena (1658-1718), dochter van Alfonso IV d'Este, echtgenote van Jacobus II van Engeland